Нижняя Биянка — река в России, протекает по Челябинской области. Устье реки находится в 8,2 км по левому берегу реки Миньяр. Длина реки составляет 30 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сим от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200612111100019133.

Примечания 

Притоки Миньяра
Реки Ашинского района